Ви́ктор Проко́фьев: Прокофьев, Виктор Евгеньевич (род. 1954) — лётчик-испытатель Министерства обороны России, экспериментальная авиация.
 Прокофьев, Виктор Иванович (1923—1944) — сержант, Герой Советского Союза.
 Прокофьев, Виктор Константинович (род. 1951) — советский и российский конструктор.